Zecha ist der Familienname folgender Personen:

 Chesterina Sim Zecha (* 1943), indonesische Tänzerin und Schauspielerin
 Fritz Zecha (1925–1996), österreichischer Schauspieler und Regisseur